Natriumtetraboraat, een anorganische verbinding van natrium en boor
 Borax (mineraal), de minerale vorm van natriumtetraboraat